Growl puede referirse a:

 Growl, un sistema de notificación para el sistema operativo Mac OS X.
 «Growl», canción de la boy band surcoreana EXO.
 Growl, álbum de la boy band surcoreana EXO.